Рогово — название населённых пунктов.

Россия 
 Рогово — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Рогово — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Рогово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Рогово — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Рогово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Рогово — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Рогово — посёлок в Троицком административном округе Москвы.
 Рогово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Рогово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Рогово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Рогово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Рогово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Рогово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Рогово — село в Пушкиногорском районе Псковской области. Входит в состав Велейской волости.
 Рогово — село в Пушкиногорском районе Псковской области. Входит в состав Новгородкинской волости.
 Рогово — деревня в Пыталовском районе Псковской области. Входит в состав Скадинской волости.
 Рогово — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Рогово — посёлок в Ярославле.
 Рогово-1 — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Рогово-2 — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Польша 
 Рогово (Rogowo) — посёлок в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства, относится к гмине Моронг.
 Гмина Рогово (Жниньский повят) [(Gmina Rogowo (powiat żniński)] — сельская гмина (волость).
 Гмина Рогово (Рыпиньский повят) [(Gmina Rogowo (powiat rypiński)] — сельская гмина (волость).